Termenul „Chris Lee” se poate referi la:
Christopher Lee (n. 1922), actor britanic
Christopher Lee, jucător de hochei canadian
Chris Lee (muzician), american
Chris Lee (politician), american
Chris Lee (producător de fim), american
Christopher Lee (jurnalist), britanic la BBC
Christopher Lee (commentator), american
Christopher Lee (actor), din Singapore
Christopher Lee (scriitor), australian
Li Yuchun (Chris Lee), cântăreață și actriță chineză